Зона Америка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2007 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа 3 
 Federación Nacional de Tenis de Guatemala, Гватемала, Гватемала, хард
 20-24 июня 2007

Плей-офф 

 сборные Багамских островов и Боливии переходят в группу 2 зоны Америка
 сборные Гаити и Коста-Рики выбывают в группу 4 зоны Америка

Группа 4 
 Federación Nacional de Tenis de Guatemala, Гватемала, Гватемала, хард
 20-24 июня

 

 сборные Арубы и Гондураса переходят в группу 3 зоны Америка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы